Dąbrowskie peut désigner en Pologne :
 Dąbrowskie, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Dąbrowskie, village du powiat d'Olecko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie